Gerlev (Frederikssund), plaats in de Deense gemeente Frederikssund
Gerlev (parochie, Frederikssund)
Gerlev (parochie, Slagelse)